Шатонёф-дю-Фау () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер, округ Шатолен, кантон Бриек. Расположена в 64 км к юго-востоку от Бреста и в 36 км к северо-востоку от Кемпера, на правом берегу реки Он. Через территорию коммуны проходит национальная автомагистраль N165.

Население (2019) — 3 650 человек.

История 
Существуют веские доказательства, что люди жили в этой области несколько тысяч лет. Большое количество курганов, обнаруженных у обочин дороги от Шатолена до Каре-Плугера, свидетельствуют о плотности доисторического населения. Найдены также захоронения бронзового и железного веков.  В 1878 году были найдены римские монеты времен правления императоров Галлиена и Аврелиана. 

Название Шатонеф-дю-Фау, или Кастель-Невез-ар-Фау на бретонском языке, переводится как «новый замок в стране». Каструм Новум, или новая крепость, была построена лордами Фау,  являвшимися боковой ветвью дома Леон. Крепость была захвачена в 1186 году Гихомархом и Эрве де Леон и впоследствии принадлежала виконтам Леона, пока не была конфискована в 1420 году герцогом Бретани Жаном VI. В 1440 году она была частично разрушена.

За свою историю Шатонеф-дю-Фау пережил несколько беспорядков и войн. Худший день в его истории был 23 марта 1593 года. Религиозные войны, начавшиеся в 1589 году, подходили к концу. Всего четыре месяца оставалось до обращения Генриха IV в католичество с его знаменитым "Paris vaut bien une messe" ("Париж стоит мессы"). В тот весенний день, в марте 1593 года, в Шатонеф-дю-Фау вторглись сотни вооруженных гугенотов. Дома католиков были сожжены, а сами жители убиты. Рассказывают, что гугенотские солдаты захватили священную дароносицу и бросили ее на землю. Священник поднял священную гостию и проглотил ее, но солдат убил его. Эта история изображена на одном из витражей часовни Нотр-Дам. 

Восстание гербовой бумаги (или, как его называли в Бретани, Восстание красных колпаков) не пощадило Шатонеф-дю-Фау. Разгневанные крестьяне сожгли замок в 1675 году.

В 1438 году внутри старого дерева была найдена статуя Пресвятой Девы Марии. Находка была отмечена строительством часовни Нотр-Дам-де-Порт, популярного места паломничества.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Святого Иулиана и Богоматери (Нотр-Дам) XVIII-XIX веов
 Часовня Нотр-Дам-де-Порт конца XIX века, сочетание неороманского стиля и неоготики
 Шато Треварес начала XX века в стиле неоготика
 Отдельные сохранившиеся части средневекового замка
 Мост дю Руа через реку Он XVII века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 4,6 %
 промышленность — 35,8 %
 строительство — 2,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 30,4 %
 государственные и муниципальные службы — 26,4 %

Уровень безработицы (2018) — 15,0 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Финистер — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 20 000 (Франция в целом — 21 730, департамент Финистер — 21 970).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Шатонёф-дю-Фау с 2020 года занимает Тюгдюаль Брабан (Tugdual Braban).  На муниципальных выборах 2014 года возглавляемый им левый список победил в 1-м туре, получив 60,18 % голосов.

Города-побратимы 
  Саут Брент, Великобритания
  Чинчон, Испания

Культура 
В Шатонеф-дю-Фау в течение нескольких лет жил известный художник Поль Серюзье. В 1894 году он написал вдохновляющую картину «Прощение Нотр-Дам-де-Порт в Шатонеф-дю-Фау». Эта картина принадлежит музею Орсе, передана на хранение в Музей изящных искусств Кемпера. Церемония «прощения (pardon)»  - старая традиция в Бретани, особенно ярко отмечается именно в Шатонёф-дю-Фау.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Финистер